Мансилья-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 84,76 км². Население — 65 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи